Hiram Bingham I – misjonarz amerykański do Królestwa Hawajów
 Hiram Bingham II – misjonarz amerykański do Królestwa Hawajów
 Hiram Bingham III – senator Stanów Zjednoczonych z Connecticut oraz badacz kultury Inków, najbardziej znany z odkrycia Machu Picchu
 Hiram Bingham IV – wicekonsul Stanów Zjednoczonych w Marsylii podczas II wojny światowej.